Seznam děkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dříve artistické fakulty).

Literatura 
 HLAVÁČEK, Petr et al.: Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013. (str. 26, 32-33, 38, 51, 62, 65, 68, 72, 93, 101, 116, 120, 124, 132)
 KAVKA, František a PETRÁŇ, Josef (redaktoři): Dějiny Univerzity Karlovy I. (1347/48–1622). Praha: Karolinum, 1995. (str. 105n)
 KAVKA, František a PETRÁŇ, Josef (redaktoři): Dějiny Univerzity Karlovy II. (1622–1802). Praha: Karolinum, 1995. (str. 251–265)
 ŠMAHEL, František: Jan Hus: Život a dílo. Praha: Argo 2013. (str. 49, 75-76, 80, 106, 127)
 ČORNEJ, Petr: Lipanská křižovatka. Praha: Panorama, 1992. (str. 120)

Externí odkazy 
 Přehled děkanů FF UK 
 Matěj z Pelhřimova

Vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy